Klobouky bezeichnet die tschechischen Städte

Klobouky u Brna, Okres Břeclav
Valašské Klobouky, Okres Zlín